dB(A), de grootheid waarin de sterkte van het geluid wordt weergegeven
dba (luchtvaartmaatschappij), een Duitse luchtvaartmaatschappij
Database administrator, een functie binnen de IT als beheerder van databases
Doctor of Business Administration, een academische titel
Diamond-Blackfan-anemie, een bloedaandoening
Dutch Birding Association, een stichting die als doel heeft het bestuderen van in het wild levende vogels
Dutch Birdie Association, een golfvereniging uit Amsterdam e.o.
Doing Business As, vergelijkbaar met de toevoeging handelend onder de naam bij een bedrijfsnaam, soms geschreven als d/b/a
Dibenzylideenaceton, een organische verbinding
Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
Darts Bond Almere e.o., een dartsvereniging uit Almere e.o.